Открытый чемпионат Стамбула по теннису — турнир среди мужчин
 Кубок Стамбула по теннису — турнир среди женщин